Eretmorhipis carrolldongi — викопний вид водних плазунів вимерлого ряду Hupehsuchia, що існував у тріасі.

Скам'янілості 

Відомий чотири знахідки виду, що виявлені у відкладеннях формації Цзялінцзян в провінції Хубей на сході Китаю. Голотип WGSC V26020, знайдений у 1991 році і складається з посткраніального скелета без черепа. Другий зразок, IVPP V4070, є відбитком правої сторони задньої половини скелета, а також частини правої передньої кінцівки. Ще два зразки були виявлені в 2018 році в тому ж місці, один з них майже повний і включає череп.

Опис 
Зовні вид схожий на сучасного ссавця качкодзьоба. У них теж була подовжена морда і дзьоб; кістка, схожа на непарну гантелеподібну кістку, яка є також в качкодзьобів, і маленькі очі. Ймовірно, вид мав поганий зір і покладався більше на інші відчуття.

Уздовж спини розташувався ряд з 10 гострих трикутних кісточок, що нагадують спинний гребінь стегозавра. При цьому і тулуб, і хвіст практично втратили рухливість і могли згинатися тільки в районі стегон і шиї. Швидше за все, для пересування Eretmorhipis використовував кінцівки, що перетворені на ласти.

Спосіб життя 
Вони були повільними, але маневреними плавцями. Ймовірно, вони полювали в сутінках або в темряві. Судячи зі знайдених скам'янілостей, в лагуні, де мешкали ці рептилії, приблизно в один час з ними жили ще вісім видів хижих морських рептилій. Щоб ужитися один з одним, їм доводилося ділити ресурси, наприклад, полювати в різний час дня. Чим харчувалися Eretmorhipis точно невідомо. Але судячи зі знахідок у цих відкладеннях, це могли бути ракоподібні.

Філогенія

Примітки 

Викопні плазуни
Фауна тріасового періоду
Вимерлі тварини, описані 2015